Долно-Ново-Село — село в Болгарии:
 Долно-Ново-Село (Старозагорская область);
 Долно-Ново-Село (Софийская область).